George Morgan e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato quest'anno.

Andrew Harris e Nick Kyrgios hanno sconfitto in finale Matteo Donati e Pietro Licciardi per 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Filip Peliwo /  Gianluigi Quinzi (quarti di finale)
  Liam Broady /  Joshua Ward-Hibbert (secondo turno)
  Julien Cagnina /  Mitchell Krueger (ritirati, primo turno)
  Andrew Harris /  Nick Kyrgios (campioni)

  Luke Saville /  Jordan Thompson (quarti di finale)
  Juan Ignacio Galarza /  Mateo Nicolas Martinez (semifinale)
  Kyle Edmund /  Stefano Napolitano (primo turno)
  Mackenzie McDonald /  Spencer Papa (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2012